Das Adjektiv suizidal bedeutet

 die Selbsttötung betreffend, siehe Suizid
 selbstmordgefährdet, siehe Suizidalität